У́жава () — топоним в Латвии:

 Ужава — населённый пункт в Вентспилсском крае.
 Ужава — река, впадает в Балтийское море.
 Ужава — маяк на берегу Балтийского моря.
 Ужава — закрытая платформа железнодорожной линии Лиепая — Вентспилс.